Rodionovka (Amur), localitat de la província de l'Amur, a Rússia
 Rodionovka (Nijni Nóvgorod), localitat de la província de Nijni Nóvgorod, a Rússia